Aksaray (; heth. Nenessa, pers. Gausara, byzant. Ἀρχελαΐς Archelaïs oder Taxara, seldsch. Aksera) ist eine zentralanatolische Stadt in der Türkei und Hauptstadt der Provinz Aksaray. Aksaray liegt in der Hochebene von Konya, nahe dem größten Salzsee der Türkei (Tuz Gölü) und dem schneebedeckten 3268 m hohen Hasan Dağı. Die Stadt umfasst 57,6 % der Provinz- und 73,5 % der aktuellen Landkreisbevölkerung. 

Die Stadt ist auch der Verwaltungssitz (Merkez) des gleichnamigen Landkreises im Zentrum der Provinz. Er ist der flächenmäßig größte (46,2 %) und bevölkerungsreichste Landkreis (73,5 %) in der Provinz.

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt Aksaray sowie den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Landkreis

Städte 
Ende 2020 gab es im zentralen Landkreis (Merkez) neben der Provinz- und Kreishauptstadt Aksaray weitere acht Belediye:

Dörfer 
13,74 % der Einwohner (43.321) leben in den 83 Dörfern (Köy, Mehrzahl Köyler) des Kreises, das sind durchschnittlich 522 Einwohner pro Dorf. 32 Dörfer haben mehr Einwohner als dieser Durchschnitt.Kutlu (1.807), İncesu (1.665, ehemalige Belediye), Sevinçli (1.616), Karaören (1.611), Doğantarla (1.597), Karacaören (1.574), Karkın (1.396), Yuva (1.360), Altınkaya (1.316, ehemalige Belediye), Gözlükuyu (1.294), Hırkatol (1.258), Gücünkaya (1.238), Armutlu (1.106 Einw.) sind die größten Dörfer. Macarlı (21 Einw.) ist das kleinste Dorf des Kreises und zugleich der Provinz.

Klimatabelle

Industrie 
 Mercedes-Benz Türk A.Ş. (Lastkraftwagenwerk)
 Sütas (Milchprodukte)
 Uguray (Käsefabrik)

Sehenswürdigkeiten in und bei Aksaray 
 Eine von mehreren Moscheen ist die Ulu Cami
 Museum Aksaray
 Eğri (oder Kızıl) Minare, ein schiefstehendes Minarett aus rotem Ziegelstein
 Ortaköy Park
 Das Ihlara-Tal mit zahlreichen Höhlenkirchen
 Höhlenbauten im Dorf Selime
 Der Stausee Mamasın Barajı
 Ağzıkarahan, Öresun Han und Alayhan, drei seldschukische Karawansereien nordöstlich der Stadt an der Straße nach Nevşehir
 Das Klostertal von Güzelyurt und drei unterirdische Städte
 Die byzantinische Çanlı Kilise mit der dazugehörigen Höhlensiedlung, etwa zehn Kilometer südöstlich der Stadt
 Die späthethitische Felsinschrift von Burunkaya südlich des Mamasın Barajı

Weblinks

Einzelnachweise 

Kappadokien